Соревнования по дзюдо в весовой категории до 57 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 11 августа. Приняли участие 22 спортсменки.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр